Courtney Gains (22 de agosto de 1965) é um ator norte-americano que ficou famoso por participar de diversos filme durante a década de 1980, como Children of the Corn, Back to the Future, Can't Buy Me Love, The 'burbs, entre muitos outros.

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos